Бакунец — фамилия. Известные носители:

 Бакунец, Иван Арсентьевич (1928—2014) — советский строитель, бригадир монтажников. Герой Социалистического Труда (1971).
 Бакунец, Нина Фёдоровна (Колбик) (род. 1945) — Герой Социалистического Труда (1966).